Alina Stadnyk – lottatrice ucraina specializzata nella lotta libera e nella lotta sulla spiaggia
 Leonid Ivanovyč Stadnyk – uomo vivente più alto del mondo secondo l'edizione 2008 del Guinness dei Primati
 Marija Stadnyk – lottatrice ucraina di lotta libera naturalizzata azera
 Mike Stadnyk – ex calciatore canadese, difensore
 Yevhen Stadnyk – atleta ucraino di curling